La Otra Banda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Otra Banda, Hidalgo, Tecozautla, 
 La Otra Banda, Chiapas, Ixtacomitán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar